

Energia elettrica
 Alta tensione tensione elettrica elevata. In particolare in elettronica quando si superano 300 o 400 V; mentre nelle reti di distribuzione il limite è posto a 30.000 V.

Cinema
 Alta tensione (Slim), film del 1937 diretto da Ray Enright
 Alta tensione (High Anxiety), film del 1977 di Mel Brooks
 Alta tensione (Visoki napon), film del 1981 di Veljko Bulajić
 Alta tensione (Haute Tension), film horror del 2003 diretto da Alexandre Aja
 Alta tensione, serie di 4 film horror italiani diretti da Lamberto Bava

Giochi
 Alta tensione (Funchenchlag) – gioco da tavolo di Friedemann Friese

Letteratura 
 Alta tensione (Live Wire) – romanzo di Harlan Coben del 2011

Musica
 Alta tensione, album di Enzo Avitabile del 1988

Televisione
 Alta tensione - Il codice per vincere quiz televisivo del 2006
 Alta tensione ciclo estivo di TV-Movies di Canale 5